Николай II Алекса́ндрович (1868—1918) — российский император.
 Николай Алекса́ндрович (1843—1865) — Великий Князь, сын Александра II.
 также
 Николай Александро́вич (1920—2008) — советский и российский кинорежиссёр, актёр.